Vaca marina puede referirse a:
 Cualquier animal del orden Sirenia, mamíferos marinos herbívoros.
 Los animales del género Trichechus, también llamados manatíes.
 Dugong dugon, llamada también dugongo.
 Hydrodamalis gigas, una especie extinta también llamada vaca marina de Steller.
 La vaca marina chilota, un ser mitológico con aspecto de vaca con aletas.
 Vaca de mar, el nombre común de Aplysia dactylomela en las Islas Canarias, un molusco que vive en el agua.